Vacano ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Vacano (* 1971), deutsche Journalistin und Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins
 Alfred Vacano von Wellho (1846–1929), österreichischer Unternehmer
 Emile Mario Vacano (1840–1892), österreichischer Artist, Kunstreiter und Schriftsteller
 Johannes von Vacano (1926–2006), deutscher Diplomat
 Jost Vacano (* 1934), deutscher Kameramann
 Otto von Vacano (1827–1897), deutscher Jurist und Präsident des Oberlandesgerichts Colmar
 Otto Wilhelm von Vacano (1910–1997), Klassischer Archäologe mit Schwerpunkt Etruskologie
 Stefan Vacano (1874–1963), österreichischer Autor und Schauspieler
 Wolfgang Vacano (1906–1985), deutsch-amerikanischer Dirigent und Musikpädagoge